Vietnam
Distretto di Phuoc Long – distretto della provincia di Bac Lieu
Distretto di Phuoc Long – distretto della provincia di Binh Phuoc